U sezoni 2022./23. NK Osijek II natječe se u Drugoj NL, trećem stupnju hrvatskog nogometnog prvenstva. Sedma je to natjecateljska sezona za drugu momčad NK Osijek i prva u jedinstvenoj Drugoj NL. Prethodne četiri sezone Osijek II nastupao je u Drugoj HNL, koja je bila drugi natjecateljski stupanj, ali je reformom natjecateljskog sustava promijenila ime u Prva nogometna liga, a drugim momčadima prvoligaša, među kojima je i Osijek II, onemogućeno je natjecanje u istoj. Istovremeno je Treća HNL, do sada podijeljena na nekoliko skupina, postala jedinstvena i preimenovana u Druga nogometna liga. U prvim dvjema sezonama svog postojanja Osijek II natjecao se u Trećoj HNL – Istok.

Natjecanja

Utakmice

Druga NL

Statistika igrača 
ažurirano: 11. ožujka 2023.

Strijelci

Vratari po broju utakmica bez primljenog pogotka

Kartoni

Nastupi i pogotci

Transferi

Dolasci

Odlasci

Dolasci na posudbu

Odlasci na posudbu

Povezani članci 
 NK Osijek 2022./23.

Izvori i bilješke 

2022-23